Тассар () — фамилия.

Художественная династия 
Тассар — династия художников, скульпторов и гравёров из Антверпена (ныне — Бельгия). Её представители (в хронологическом порядке):
 Тассар, Мария (англ.; 1642 — после 1665) — художница из Антверпена, мастер натюрмортов (цветочных гирлянд). 
 Тассар, Жан Пьер Антуан (1727—1788) — скульптор из Антверпена, работавший в Париже и Берлине, придворный скульптор Фридриха Великого.
 Тассар, Жан Жозеф Франсуа (фр.; 1765 — ок. 1835) — сын предыдущего, гравёр, работал в Париже в эпоху Великой французской революции.
 Тассар, Анриетта Фелисите (англ.; 1766—1818) — сестра, предыдущего, художница, работавшая пастелью, жила в Германии.
 Тассар, Октав (1800—1874) — сын Жана Жозефа Франсуа Тассара, жанровый живописец, работал в Париже.
Также членами семьи являлся ещё целый ряд менее значительных художников, работавших в Антверпене, Германии и Франции, как до, так и после Жана Пьера Антуана Тассара, в XVII—XIX веках.